Az Igazság Ligája (eredeti cím: Justice League) amerikai televíziós 2D-s számítógépes animációs sorozat. Eredetileg amerikai képregény / szuperhős csapat neve. Ezen a néven eredetileg az 1960-as évek elején álltak össze a következő szuperhősök: Superman, Csodanő, Sólyomlány, Villám (Flash), Zöld Lámpás (Green Lantern) és a Marsbéli Fejvadász (Martian Manhunter). A sorozatot először 2001. november 17. és 2004. május 29. között adták le.

A csapat összeállítását Julius Schwarz, az amerikai DC Comics munkatársa találta ki, aki néhány évvel korábban hajtott végre egy "vérfrissítést" a klasszikus képregényfigurákon, a Zöld Lámpáson és a Villámon.
A csapat teljes neve Justice League of America, amely az eredeti szupercsapat, az ún. Justice Society of America alapjaira épült.
A csapat feladata: a Föld és az emberiség védelme minden olyan fenyegetéstől, amelyeket a hagyományos földi erők és fegyverek nem képesek elhárítani, beleértve a természeti csapásokat, vagy bármilyen földönkívüli támadást. Ezeket a fenyegetéseket a csapat tagjai külön-külön, de leggyakrabban együtt próbálják elhárítani.

Az alapító tagok mindegyike különleges, emberfeletti képességekkel rendelkezik:
 Superman – szinte korlátlan fizikai ereje van, gyorsasága, hallása, látása, stb. messze meghaladják az átlagemberét. Hihetetlen sebességgel képes repülni, akár légüres térben is, szemeiből pedig hősugarakat képes kibocsátani, amelyek a lézerhez hasonlóak.
 Wonder Woman – az amazon hercegnő szintén emberfeletti erejű és ügyességű, képes repülni, valamint karkötőjével bármilyen lövedéket kivédeni.
 a Villám – egy fizikai baleset következtében a Villám emberfeletti sebességre tett szert. Képes akár a víz felszínén is futni, vagy szuperszonikus forgószelet gerjeszteni. Felgyorsult anyagcseréje miatt gyakran kell táplálkoznia.
 Aquaman – a tengerbe süllyedt Atlantisz uralkodója képes a víz alatt is lélegezni, emberfeletti sebességgel úszni, ill. telepatikus kapcsolatba lépni vízi élőlényekkel.
 a Marsbéli Fejvadász, ahogy a neve is mutatja, egy marsi civilizáció képviselője. Telepatikus erejével képes a gondolatokban olvasni, tud repülni, ereje emberfeletti, képes megváltoztatni testének sűrűségét (vagyis akár anyagtalanná is válnia, valamint fel tudja venni állatok vagy emberek alakját.
 a Zöld Lámpás különleges ereje a gyűrűjében rejlik, amely szinte végtelen kozmikus erővel vértezi föl birtokosát, noha időről időre fel kell tölteni energiával.

A csapat később más tagokkal is bővült, például Batman-nel, Hawkgirl-el, Tűzzel, Jéggel és Plastic Man-nel, stb.

A szupercsapat tagjainak kalandjaiból számos rajz- és élőszereplős film készült már, legújabb, nagyszabású filmjüket 2010 körülre tervezik Hollywood-ban.

A legújabb Igazság Ligája rajzfilmsorozat a 2000-es években készült, Magyarországon a Cartoon Networkön volt látható.

Epizódok

Magyar hangok 
 Megyeri János – Superman
 Sótonyi Gábor – Batman
 Törtei Tünde – Wonder Woman
 Moser Károly – Flash
 Welker Gábor – Green Lantern
 Kocsis Mariann – Hawkgirl
 Lippai László – Joker
 Posta Victor – Hamilton professzor
 Orosz István, Rosta Sándor, Sörös Sándor – Vandal Savage
 Kárpáti Tibor – Darkseid
 Faragó András – Brainiac

Jegyzetek

Források

További információk 
Classic cartoon DVD
DC Comics
Official site
Justice League @ The World's Finest
JLAnimated
The Watchtower
Justice League FanFictions @ JLAUnlimited
The Captain's Unofficial Justice League Homepage
Justice League Central

2001-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
2004-ben befejezett amerikai televíziós sorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
Fantasy televíziós sorozatok
Sci-fi televíziós sorozatok
Televíziós akciósorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Televíziós drámasorozatok
Romantikus televíziós sorozatok
Misztikus televíziós sorozatok
DC Comicsból adaptált televíziós sorozatok
sorozat